

Краснополянський сільський округ — адміністративна одиниця, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область
 Краснополянський сільський округ — адміністративна одиниця, Шетський район, Карагандинська область